Myhrman, även skrivet Myrman,  är ett svenskt efternamn. Det kan avse:

Svensk släkt
 Myhrman (släkt) – släkt från Värmland

Personer med efternamnet Myhrman eller Myrman
 Acke Myhrman (1904–1978), målare och tecknare
 Anders Myhrman (1888–1988), finländsk-amerikansk sociolog och emigrationsforskare
 Anna Myhrman (1785–1853), amatörkonstnär, hustru till Esaias Tegnér
 Bengt Myhrman (1778–1827), konstnär, notarie och bergmästare
 Björn Myrman (1942–1999), fotograf
 Christoffer Myhrman, flera personer
 Christoffer Myhrman den äldre (1712–1775), brukspatron
 Christoffer Myhrman den yngre (1751–1811),  brukspatron
 David Myhrman (1866–1940), orientalisk filolog
 Eva Myhrman (1783–1863), amatörkonstnär
 Evert Myhrman (1907–1983), konstnär, teaterdekoratör och magiker
 Gustaf Myhrman, flera personer 
 Gustaf Myhrman (industriman) (1780–1872)
 Gustaf Myhrman (läkare) (1903–1991)
 Johan Myhrman (1937–1997), nationalekonom
 Olle Myhrman (1921–2012), fotbollsmålvakt
 Sam Myhrman, flera personer
 Sam Myhrman (1868–1926), militär
 Sam Myhrman (1912–1965), militär

Svenska efternamn